Полоса́:

В технике 
 Полоса набора — совокупность набранного текста и акцидентных элементов, предназначенная для одной страницы печатного издания
 Полоса движения, разделительная полоса, выделенная полоса — элементы проезжей части дороги
 Велосипедная полоса
Взлётно-посадочная полоса
 Полоса — сортамент металлопроката
 Полоса частот — то же, что и диапазон частот
 Полоса пропускания
 Полоса подавления
 Боковая полоса частот
 «Полоса» — название советских радиостанций гражданского (РСО-5 «Полоса», 28РТ-50-2-м «Полоса-2») и военного (Р-140 «Полоса-Н») назначения

В военном деле 
 Полоса — участок театра военных действий (ТВД), назначенный соединению и объединению как территория его ответственности:
 Полоса наступления
 Полоса прорыва
 Полоса обороны
 Полоса обеспечения
Иные:
 Контрольно-следовая полоса
 Полоса препятствий

В географии 
 Полоса Каприви (Намибия)
 Полоса Аузу (Чад)
 Полоса Вахан, чаще как Ваханский коридор (Афганистан)

В землеустройстве 
 Полоса отвода

В математике 
 Полоса (математика)

В филателии 
 Полоска (филателия)

В искусстве 
 Белая полоса — альбом группы «Зоопарк»

В кинематографе 
 Нейтральная полоса (фильм, 1931)
 Нейтральная полоса (фильм, 1987)
 Взлётная полоса (фильм, 1962)
 Взлётная полоса (фильм, 2005)
 Полоса везения (фильм из цикла «За гранью возможного»)
 Полоса (телесериал)
 Полосатый рейс
 Чёрная полоса (фильм, 1947)
 Чёрная полоса (фильм, 2018)

См. также 

 Статьи, в названии которых фигурирует слово «полоса»
 Красноборский Иоанно-Предтечев монастырь, также известен как «Полоса»